

Személyek
Jurga Ivanauskaitė litván író
Jurga Šeduikytė litván popzenész, énekesnő
Jurga Žilinskienė litván impresszárió, programozó

Földrajzi nevek 
Horvátország
Jurga – falu Vojnić községben, Károlyváros megyében

Oroszország
Jurga – város Oroszország Kemerovói területén
Jurga – folyó Oroszországban, a Tobol mellékfolyója